Alaina Bergsma (née en 1990), joueuse de volley-ball américaine
Heather Bergsma (née en 1989), patineuse de vitesse américaine
Jorrit Bergsma (né en 1986), patineur de vitesse néerlandais
William Bergsma (1921-1994), compositeur et pédagogue américain